Mark Brown (atleet), gehandicapt sporter uit Gibraltar
 Mark Brown (Nieuw-Zeelands golfer), Nieuw-Zeelands golfer
 Mark Brown (Amerikaans golfer), Amerikaans golfer
 Mark Brown (voetballer), Schots voetballer
 Mark Brown (ruimtevaarder), Amerikaans ruimtevaarder
 Mark Brown, maker van Game Maker's Toolkit en journalist van computerspellen